Emoji (din lb. japoneză 絵文字  , pronunțat [emodʑi]) sunt ideograme și fețe zâmbitoare folosite în mesajele electronice și pe paginile web. Emoji sunt folosite la fel ca emoticoanele și există în diferite genuri, inclusiv expresii faciale, obiecte comune, locuri, tipuri de vreme și animale. Pictograma inițială, cuvântul emoji vine de la japoneză e (絵, "imagine") + moji (文字, "caracter"). 

Originile pe telefoanele mobile japoneze la sfârșitul anilor 1990, emoji au devenit din ce în ce mai populare la nivel mondial de la includerea lor internațională în iPhone-ul Apple în 2011, urmată de adoptarea similară în Android și alte sisteme de operare mobile.În 2015, Oxford Dictionaries a numit un emoji-ul Cuvântul anului.

Blocuri Unicode 
Unicode 10.0 reprezintă emoji care utilizează 1.182 de caractere răspândite pe 22 de blocuri, din care 1.085 sunt caractere emoji unice, 26 sunt simboluri regionale care se combină în perechi pentru a forma emoji de pavilion, iar 12 (#, * și 0-9) sunt caractere de bază pentru secvențele emoji ale keycap-ului:

637 din cele 768 de coduri din blocul  Miscellaneous Symbols and Pictographs sunt considerate emoji. 134 din cele 148 de coduri din blocul Supplemental Symbols and Pictographs sunt considerate emoji. Toate cele 80 de puncte de coduri din blocul Emoticons sunt considerate emoji. 94 din cele 107 de coduri din blocul de Transport and Map Symbols sunt considerate emoji. 80 din cele 256 de puncte de coduri din blocul Miscellaneous Symbols sunt considerate emoji. 33 dintre cele 192 de puncte de coduri din blocul Dingbats sunt considerate emoji.

Note 
Iconuri
Cultura internetului
Pictograme